IRL eller Irl kan syfta på:

 IRL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Irland
 IRL – landskod] ISO 3166-1 för Irland  
 IRL – en motorsportorganisation, se Indy Racing League
 IRL – internetslang för "i riktiga/verkliga livet", "i realtid", se Internetslang
 IRL (film) – en svensk film från 2013
 IRL – ett nationalkonservativt och marknadsliberalt politiskt parti Isamaa ja Res Publica Liit i Estland, se Förbundet Fäderneslandet och Res Publica